Ону́фрій ( з єгипетського «Онн-нфр» той, хто завжди добрий) — українське християнське ім'я, єгипетського походження (через православну традицію).

Відомі носії
Святі (Святий Онуфрій):
 Онуфрій Великий — єгипетський ранньо-християнський святий та пустельник, один з Отців Церкви.
 Онуфрій Печерський — древньоруський святий. Чернець Києво-Печерського монастиря. Преподобний.
 Онуфрій (Гагалюк) — православний свмч. Архієпископ Курський і Обоянський.

Церковні діячі:
 Онуфрій (Березовський) — архієрей УПЦ, митрополит Чернівецький і Буковинський, з серпня 2014 — Митрополит Київський і всієї України (Предстоятель УПЦ).
 Онуфрій Братковський(1722—1790) — руський (український) священик, василіянин, Унівський архимандрит, протоігумен Руської провінцій Василіянського Чину (1772–1776).
 Онуфрій (Легкий) — архієрей УПЦ, архієпископ Харківський і Богодухівський.
 Онуфрій (Хаврук) — архієрей УПЦ, архієпископ Чернівецький і Кіцманський.
 Онуфрій (Шумлянський) — католицький єпископ.

Інші:
 Чинка Онуфрій — український пасічник-новатор із Галичини.
 Сухорський Онуфрій — український майстер різьблення на дереві.
 Парасунько Онуфрій Арсенович — український історик, доктор історичних наук, професор. Заслужений діяч науки УРСР. 

Українські імена
Чоловічі імена